jye – codice ISO 639-3 della lingua judeo-yemei arabic